Colón River Fútbol Club foi um clube de futebol do Panamá fundado em 1994 e extinto em 2005.

História 
A equipe participou de Primera A e duas temporadas em ANAPROF: 2004 e  2005. Foi campeão da Primera A na temporada da segunda divisão em 2003.

Em 2005, o clube foi forçado a abandonar a temporada 2005 da ANAPROF quando faltava apenas um jogo para que o Apertura terminasse.

Clubes de futebol fundados em 1994
Clubes de futebol extintos do Panamá
Clubes de futebol extintos em 2005